Schloss Bischberg steht für folgende Schlösser:

 Oberes Schloss (Bischberg)
 Unteres Schloss (Bischberg)